Dolni Dbnik (bulgariska: Долни Дъбник) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Dolni Dbnik och regionen Pleven, i den centrala delen av landet,  km nordost om huvudstaden Sofia. Dolni Dbnik ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Dolni Dbnik är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Dolni Dbnik. Runt Dolni Dbnik är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Pleven,  km öster om Dolni Dbnik.

Trakten runt Dolni Dbnik består till största delen av jordbruksmark.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Pleven (region)